Cieśnina Kaletańska (fr. Pas de Calais) – cieśnina zlokalizowana pomiędzy kanałem La Manche a Morzem Północnym
 Pas-de-Calais – departament we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais